Weintritt ist der Familienname folgender Personen:
 Otfried Weintritt (* 1955), deutscher Orientalist und Islamwissenschaftler
 Rudolf Weintritt (* 1960), österreichischer Fußballspieler